Différents bateaux de la United States Navy ont porté ce nom :
 le , un sloop-of-war lancé en 1828, perdu sur un banc de sable au Mozambique ;
 le , une canonnière en service entre 1890 et 1909, participate à la bataille de la baie de Manille ;
 le , un remorqueur commandé en 1917, renommé Mendota (YT-3) en 1920, puis Muscotah en 1932, mis hors service en 1934 ;
 le , un croiseur léger commandé en 1923, participe à la Seconde Guerre mondiale, déclassé en 1945 ;
 le , un navire de ravitaillement (combat stores ship) commandé en 1968, assigné au Military Sealift Command comme le USNS Concord (T-AFS-5), déclassé en 2009, torpillé en 2012.

Concord